Глебездово — название населённых пунктов.

Россия 
 Глебездово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Глебездово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.